Григо́рий:
 Григорий — мужское русское личное имя греческого происхождения.

Правители 
 Григорий (ум. 647) — экзарх Карфагена (641—647).
 Григорий (ум. 740) — герцог Беневенто (733—740).
 Григорий I — предполагаемый экзарх Равенны с 619 по 625 год.
 Григорий I Гика (ум. 1675) — господарь Валахии.
 Григорий II — экзарх Равенны с 666 по 678 годы.
 Григорий II Гика (1690—1752) — господарь Молдавского княжества в 1726—1733, 1735—1739, 1739—1741 и 1747—1748 годах.
 Григорий III (ум. 870) — герцог Неаполя в 864—870 годах, до этого соправитель отца Сергия I.
 Григорий III Гика (?—1777) — дважды господарь Молдавского княжества и господарь Валахии.
 Григорий IV (ум. 915) — герцог Неаполя в 898—915 годах.
 Григорий IV Гика (1755—1834) — господарь Валахии (1822—1828).
 Григорий Прелюб (1312—1355/1356) — сербский аристократ и воевода, захвативший Фессалию и правивший там с титулом кесаря.

Христианские святые

См. также 
 Святой Григорий

Римские папы и антипапы

Религиозные деятели

Прочее 
 «Григорий Р.» — российский 8-серийный телефильм режиссёра Андрея Малюкова.

См. также 
 Грегорий